Дени́с Вале́рьевич Серге́ев() — российский хоккеист, нападающий. Тренер.

Биография 
Родился 24 августа 1983 года в Москве. Воспитанник хоккейной школы «Динамо» (Москва). Начал карьеру в 2001 году в составе клуба Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмен», выступая до этого за фарм-клуб родного «Динамо» «Динамо-2». В следующем году выступал сразу за три команды лиги, а всего за два года, проведённых в Северной Америке, набрал 24 (10+14) очка в 128 матчах.

Перед началом сезона 2003/04 Сергеев подписал контракт с кирово-чепецкой «Олимпией», в составе которой в 35 матчах набрал лишь 4 (3+1) очка. Следующий сезон начал в составе чеховского «Витязя», с которым завоевал право выступать в Суперлиге. В Чехове выступал до 2011 года, набрав за это время 74 (38+36) очка в 315 проведённых матчах. В 2008 году являлся капитаном команды Также играл за дубль «Русские Витязи» в первой лиге.

Сезон 2011/12 Сергеев также начинал в «Витязе», однако после двух матчей 12 октября руководством клуба был помещён на драфт отказов, а спустя сутки подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». За оставшуюся часть сезона набрал 6 (4+2) очков в 20 матчах. 26 апреля 2012 года главный тренер «Нефтехимика» Владимир Голубович сообщил о том, что Сергеев покидает команду.

В сезоне 2012/2013 вновь играл в «Витязе». В следующем сезоне представлял клубы ВХЛ — пензенский «Дизель» и курганское «Зауралье», а позже был в составе тюменского «Рубина» на турнире памяти В. С. Тарасова.

С 2016 года главный тренер команды «Звезда ВДВ» (юноши 2007 г.р.), город Москва. В 2018—2019 годах был тренером команд «Созвездие 09» и «Созвездие 04» (Москва).

С 2019 года — тренер в хоккейной академии «Динамо» им. А. И. Чернышева.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 2014 год

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки МХК «Динамо»
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Ред-Дир Ребелз»
Игроки «Сиэтл Тандербёрдз»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Рубин»